Жирарде () — французская фамилия.

Известные носители 
Семья швейцарских художников:
Самуэль Жирарде (1730—1807)
 Жирарде, Абрахам (1764—1823)
  (1767—1836)
  (1772—1821)
 Жирарде, Шарль-Самуэль (1780—1863), брат Абрахама, отец Шарля, Эдуарда и Поля.
 Жирарде, Шарль (1813—1871)
 Жирарде, Эдуард (1819—1880)
   (1848—1917)
  Жирарде, Поль (1821—1893)
  (1853—1907)
 Жирарде, Жюль (1856—1938)
  (1856—1895)
  (1859—1915)
   (1861—1935)

Примечания